Geografia:
 Sidney (Arkansas)
 Sidney (Illinois)
 Sidney (Indiana)
 Sidney (Iowa)
 Sidney (Maine)
 Sidney (Montana)
 Sidney (Nebraska)
 Sidney (Nova York)
 Sidney (Ohio)
 Biografies:
 Sidney Altman (Mont-real, 1939), físic i professor universitari canadenc.
 Sidney Bechet (Nova Orleans, Louisiana, Estats Units, 1897 – Grigny, França, 1959), músic i compositor estatunidenc.
 Sidney James Webb (Londres, 1859 – Liphook, Hampshire, 1947), polític socialista.
 Sidney Lanier (Macon, Geòrgia, 1842 – Lynn, Carolina del Nord, 1881), escriptor sudista.
 Sidney Larson (Fort Belknap, Montana, 1949), escriptor atsina.
 Sidney Lumet (Filadèlfia, Pennsilvània, 1924), director de cinema estatunidenc.
 Sidney Poitier (Miami, 1927), actor, autor, director de cinema i diplomàtic de Bahamas i Estats Units.
 George Sidney (Long Island City, 1917 - Las Vegas, 2002), director de cinema estatunidenc.
 Philip Sidney (1554 - 1586), poeta anglès del Renaixement.
 Miscel·lània: Vol 714 a Sidney, vint-i-dosè àlbum de Les aventures de Tintín i Milú creat per Hergé el 1968.